Sinni – fiume della Basilicata
 Erminio Sinni – cantautore italiano